River Colne kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 River Colne (vattendrag i Storbritannien, lat 51,85, long 0,98), England, 
 River Colne (vattendrag i Storbritannien, Greater London), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar